William Amherst kan syfta på bland andra:

* William Amherst, 1:e earl Amherst (1773–1857), brittisk peer
 William Amherst, 2:e earl Amherst (1805–1886), brittisk peer
 William Amherst, 3:e earl Amherst (1836–1910), brittisk peer
 William Tyssen-Amherst, 1:e baron Amherst av Hackney (1835–1909), brittisk peer